Lee – imię
 Lee – postać z gry komputerowej Gothic
 Lee – marka ubrań

Osoby o nazwisku Lee 
 Amy Lee – amerykańska piosenkarka
 Arthur Lee – amerykański dyplomata
 Arthur Lee – amerykański muzyk
 Brandon Lee – amerykański aktor
 Bruce Lee – amerykański aktor, mistrz sztuk walk
 Christopher Lee – brytyjski aktor
 Courtney Lee – amerykański koszykarz
 David Lee – amerykański koszykarz
 David Lee – amerykański siatkarz
 David Lee Roth – amerykański aktor, muzyk i kompozytor
 James Paris Lee – szkocki konstruktor broni strzeleckiej
 Jamie Lee Curtis – amerykańska aktorka
 Robert E. Lee – amerykański generał
Ronald Lee – kanadyjsko-romski pisarz
 Spike Lee – amerykański reżyser, scenarzysta, producent, aktor
 Tommy Lee Jones – amerykański aktor

Rzeki 
 Lee (Lea) – rzeka w Anglii
 Lee – rzeka w Irlandii

Miejscowości w Anglii 
 Lee – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Lee – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Lee – część Londynu
 Lee – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Lee – miejscowość w dystrykcie Shropshire, w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Pogoda Lee – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)

Miejscowości we Francji 
 Lée – miejscowość i gmina w regionie Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie

Miejscowości w USA 
 Lee – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Madison
 Lee – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Lee – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Strafford
 Lee – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Lee – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 Lee – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Lee – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire

 Fort Lee – miejscowości w USA

Gminy w USA 
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleveland
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Johnson
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Brown
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adair
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buena Vista
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Madison
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Lee (ang. Lee Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Lee (ang. Lee Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Midland
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Norman
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Platte
 Lee (ang. Lee Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Strafford
 Lee (ang. Lee Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Nelson
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Athens
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Carroll
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
 Lee (ang. Lee Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts

Hrabstwa w USA 
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) – w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) – w stanie Wirginia